Blauwe Molen (Zuid-Holland) - poldermolen nabij Rijpwetering (Zuid-Holland)
 Blauwe Molen (West-Vlaanderen) - Korenmolen in Bikschote (West-Vlaanderen)